Jankan (gebergte) - bergketen in het Russische Verre Oosten
 Jankan (dorp) - dorp in het Tyndinsky district, Rusland

 John Jankans - Amerikaans American Footbal-speler